перенаправление Вымпел (клуб по хоккею с мячом)